Руссильон () — географическая область, расположенная в регионе Окситания, и производные отсюда термины:

 Руссильон — французская провинция Старого режима.
 Эта провинция включает в себя средневековое графство Руссильон: статья по истории графства до его присоединения к Франции.
 Руссильонская равнина
 виноградники Руссильона (часть виноградников Кот-дю-Русийон)

Прочие топонимы 
Франция
 Русийон, французская коммуна в Изере, главный город одноимённого кантона
 Русийон, французская коммуна в Воклюзе
 Руссильон, деревня французской коммуны Ла-Тур, в Приморских Альпах (этнохороним: руссильонцы)
 Русийон-ан-Морван, французская коммуна Соны и Луары
 Шато-Русийон, Перпиньянская агломерация, в Восточных Пиренеях

Квебек
 Руссильон, графство Квебека, Канада

Фамилия 
 Рюди Русийон (род. 1952), французский футболист
 Рене Русийон, французский психоаналитик
 Жан-Поль Русийон (род. 1931), французский актёр.